Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji HP Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, který v semifinále vyřadila Samantha Stosurová po boku Šuaj Čangové.

Vítězem se stala druhá nasazená francouzsko-italská dvojice Kristina Mladenovicová a Flavia Pennettaová, která ve finále zdolala australsko-čínský pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Kristina Mladenovicová si připsala pátý deblový triumf sezóny a celkově sedmý kariérní. Pro Flavii Pennettaovou výhra znamenala premiérový titul v roce 2013 a úhrnem patnácté turnajové vítězství na okruhu WTA Tour ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  '''Kristina Mladenovicová /  Flavia Pennettaová (vítězky)
  Varvara Lepčenková /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále, odstoupily)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Sílvia Solerová Espinosová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2013
Tenis v Japonsku v roce 2013